Sancristobalense – abitanti di San Cristóbal (Repubblica Dominicana)
Sancristobalense – abitanti di San Cristóbal (Venezuela)